Irma Bunt, personage uit de James Bondfilm On Her Majesty's Secret Service uit 1969
 Arie van de Bunt (1969), Nederlandse waterpolospeler 
 Marjorie van de Bunt (1968), Nederlands wintersporter
 Van de Bunt Adviseurs, organisatieadviesbureau uit Amsterdam, 
 buntgras (Corynephorus canescens)
 pijpenstrootje, ook: bunt, bent of bente (Molinia caerulea)
 De Bunt (Nijkerk), natuurgebied bij Nijkerk